

Geografia
McAdoo – comunità statunitense del Texas
McAdoo – comune statunitense della Pennsylvania

Persone
Ben McAdoo – allenatore di football americano statunitense
Bob McAdoo – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
James Michael McAdoo – cestista statunitense
William Gibbs McAdoo – avvocato e politico statunitense